Blake kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony John Dyson Blake
 Daniel B. Blake
 Emmet Reid Blake
 James A. Blake
 Joseph Blake
 Sidney Fay Blake
 Stanley Thatcher Blake

Robotskapade auktorsförkortningar